Saulmann ist der Familienname folgender Personen:

 Agathe Saulmann (1898–1951), deutsche Sportfliegerin und Kunstsammlerin
 Ernst Saulmann (1881–1946), deutscher Unternehmer und Kunstsammler